Otoman může být:
 otoman (nábytek) – druh gauče; pevná čalouněná pohovka bez opěradla, obvykle mírně vyvýšená v hlavách
 otoman (tkanina) – příčně žebrovaná látka z přírodního materiálu
 Otoman = Osman
 příslušník vládnoucí dynastie Osmanů v Otomanské neboli Osmanské říši
 příslušník národů Osmanské říše, v prvé řadě Turků

Podobné výrazy 
 Otto Mann – postava ze seriálu Simpsonovi
 ataman – kozácký náčelník
 Otomani – obec v Rumunsku, místo otomanské kultury doby bronzové

Externí odkazy